Montiglio ima više značenja:
 Montiglio, Asti
 Montiglio, Torino